Гран-при Китая 2017 года (официально 2017 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 9 апреля 2017 года на Международном автодроме Шанхая. Это вторая гонка сезона 2017 года.

Свободные заезды 
Ночью перед началом свободных заездов над трассой прошёл дождь. Первая сессия началась по расписанию, но через пять минут была прервана из-за тумана на 40 минут. После возобновления тренировки вновь начался дождь. В ходе заездов вылетел с трассы Нико Хюлькенберг и тренировка вновь была прервана. После эвакуации болида практика возобновилась, но почти сразу опять опустился туман и первая сессия была остановлена.
Вторая сессия была полностью отменена из-за погодных условий, не позволявших использовать дежурный медицинский вертолёт, хотя над самой трассой тумана не было.
Третья часть свободных заездов в субботу прошла в штатном режиме на сухой трассе, лучшее время показал Себастьян Феттель.

Квалификация 
Перед квалификацией погода в районе трассы улучшилась, но из-за меньшего времени на тренировки, не все команды смогли подобрать настройки. Кроме того, прогноз погоды на день гонки вновь обещал дождь.
В ходе первого сегмента квалификации сбой программного обеспечения вынудил вернуться в боксы Ферстаппена. Разбил свою машину Антонио Джовинацци, вновь подменявший в команде Паскаля Верляйна.
Второй и третий сегменты прошли без происшествий. Лучшим по итогам квалификации, как и в Австралии, стал Льюис Хэмилтон, завоевавший 63-й поул в карьере. Дебютант серии Лэнс Стролл впервые в карьере пробился в финал квалификации.

Погода: Облачно. Сухо. Воздух +21…19 °C, трасса +32…30 °C

 

|}

 Примечания 
 1.  Ромен Грожан и Джолион Палмер наказаны потерей 5 мест на стартовой решётке за игнорирование желтых флагов во время квалификации.
 2.  Антонио Джовинацци наказан потерей 5 мест на стартовой решётке за замену коробки передач.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Статистика 
 63-й поул Льюиса Хэмилтона
 70-й поул команды Mercedes
 54-я победа Льюиса Хэмилтона
 150-й гран-при у Mercedes
 30-е очко у Haas F1 Team
 3-й Большой шлем Льюиса Хэмилтона

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальная информация на сайте www.formula1.com

Гран-при Китая